Подносково — топоним:
 Подносково (Ярославская область) — деревня в Рыбинском районе Ярославской области
 Подносково — бывшая деревня в Новгородской земле

Ссылки